Oinaansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oinaansaari (ö i Östra Lappland), 
 Oinaansaari (ö i Kemi-Torneå), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar